Léo Mirkine (1910-1982), photographe français ;
Yves Mirkine (1934-1993), photographe de plateau et assistant opérateur français ;
Boris Mirkine-Guetzévitch (1892-1955), juriste et un professeur de droit russe.

Voir aussi